Giuseppe Rabatta – diplomatico
 Giuseppe Antonio Rabatta – vescovo 
 Michele Rabatta – diplomatico
 Raymund Ferdinand von Rabatta – vescovo 
 Vincenzo Rabatta – arcivescovo